Glenville ist der Nachname von
 Peter Glenville (1913–1996), britischer Filmregisseur

Orte in Kanada:
 Glenville (Cumberland County, Nova Scotia)
 Glenville (Inverness County, Nova Scotia)
 Glenville (Ontario)
 Glenville (Québec)

in Irland:
 Glenville (County Cork)

in den Vereinigten Staaten:
 Glenville (Alabama)
 Glenville (Arkansas)
 Glenville (Connecticut)
 Glenville (Delaware)
 Glenville (Georgia)
 Glenville (Kansas)
 Glenville (Kentucky)
 Glenville (Maryland)
 Glenville (Minnesota)
 Glenville (Mississippi)
 Glenville (Nebraska)
 Glenville (Schenectady County), New York
 Glenville (Westchester County), New York
 Glenville (North Carolina)
 Glenville (Ohio), ein nordöstlicher Stadtteil von Cleveland
 Glenville (Pennsylvania)
 Glenville (West Virginia)

Siehe auch:
 Glennville